San Giustino peut désigner :
 la déclinaison italienne de Saint-Justin et de Saint Justin ;

Toponymie
 San Giustino, une commune de la province de Pérouse dans la région Ombrie en Italie.
 , une frazione de la commune de Loro Ciuffenna, province d'Arezzo, Italie.
 San Giustino, nom italien de Saint-Justin de Naplouse, un saint martyr Chrétien.
 San Giustino, (Saint-Justin), titre cardinalice érigé par le pape Jean-Paul II en 2003. Il est associé à l'église San Giustino, 
 , église située dans le quartiere Alessandrino à Rome